Фридрих Вилхелм Николаус Карл Хоенцолерн или Фридрих III (нем. Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl или Friedrich III) је био цар Немачке и краљ Пруске (1888) и отац последњег немачког цара Вилхелма II. Фридрих је био из династије Хоенцолерн.

Биографија 
Рођен је 18. октобра 1831, у Потсдаму. Отац му је био Вилхелм I, син Фридриха Вилхелма III а мајка Аугуста од Сакс-Вајмарске, ћерка велике кнегиње Марије Павловне. 1858, се оженио с Викторијом од Сакс-Кобург и Готе, првим дететом британске краљице Викторије и принца Алберта. Након његове смрти у јуну 1888, га је наследио син Вилхелм.

Србија му је доделила Орден Таковског крста.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1831.
Умрли 1888.
Династија Хоенцолерн
Немци
Немачки цареви
Краљеви Пруске